Saint-Pierre-le-Vieux kan syfta på:
 Saint-Pierre-le-Vieux, Lozère
 Saint-Pierre-le-Vieux, Saône-et-Loire
 Saint-Pierre-le-Vieux, Seine-Maritime
 Saint-Pierre-le-Vieux, Vendée